Adel Shah Afshar – sovrano persiano
 Ibrahim Shah Afshar – sovrano persiano
 Nādir Shāh Afshār – scià di Persia e fondatore della dinastia degli Afsharidi
 Shahrokh Shah Afshar – sovrano persiano